Il suo stile ha contaminazioni che vanno dalla fusion al metal fino alla ambient e il mathcore. Ha suonato negli Heart Of Sun, nei Time Machine ed ora suona nei Bouncing the Ocean assieme a Edoardo Sala (Folkstone, Simone Tomassini) e Alberto Bollati (Wine Spirit, Mike Terrana Band, Mr. No) e Andrea Vergori (Wheels of Fire, Liquid Shadows) e nei Breath Of Nibiru assieme a Nick Pierce degli Unheart. Ha pubblicato quattro dischi da solista: Involution, Unheimlich, A Hole In The Ocean e Cosmic Dead Ringers. Nel 2019 ha registrato le chitarre del disco hard rock Lovekillers Featuring Tony Harnell, pubblicato da Frontiers Records.

Discografia

Time Machine 
2001 - Evil (liber primus)
2004 – Reviviscence (liber secundus)

Doomsword 
1999 - Doomsword 
2002 - Resound the Horn 
2003 - Let Battle Commence

Heart of Sun 
2007 - Heart of Sun

Gianluca Ferro 
2005 - Involution
2010 - Unheimlich
2016 - A Hole In The Ocean
2020 - Cosmic Dead Ringers

Bouncing the Ocean 
2014 - Going Nowhere

Breath Of Nibiru 
2015-2014 -Skyline Bazar

Lovekillers Featuring Tony Harnell 
 2019 Lovekillers Featuring Tony Harnell

Hemera 
 2021 Black Rain

Collegamenti esterni
 
 

 

Chitarristi rock progressivo
Progressive metal
Fusion